Stor-Kroktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Kroktjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (9,58 ha)
Stor-Kroktjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (11,8 ha)
Stor-Kroktjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (11,5 ha)
Stor-Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (27,4 ha)

Se även
Kroktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn